Pestana - ponto de junção do cravelhal e do espelho em instrumentos de cordas
Ou ainda:
Celha - pequenos pelos que guarnecem as bordas externas das pálpebras
Grupo Pestana - grupo empresarial português de turismo

Pessoas
Augusto Pestana (engenheiro e político)
Celso Pestana (militar)
Ciro Pestana (magistrado)
Clóvis Pestana (político, filho de Augusto Pestana)
João Pestana (personagem da mitologia infantil portuguesa)
Rangel Pestana (político)

Localidades

Pestana (Osasco)

Pestana - aldeia pertencente à freguesia de Longroiva

Desambiguação